Heussenstamm ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heussenstamm (1835–1913), deutscher Kommunalpolitiker und Kommunalbeamter
 Karl Heussenstamm (1842–1907), deutscher Theaterschauspieler, siehe Karl Häußer
 Theodor von Heussenstamm (1809–1889), österreichischer Schriftsteller